Репе́ц — топоним в России:

Населённые пункты 
 Репец — село в Мантуровском районе Курской области.
 Репец — село в Задонском районе Липецкой области.

Реки 
 Репец — река в Липецком и Задонском районах Липецкой области.